Imitation of Life bezeichnet

 den englischsprachigen Originaltitel eines Romans, siehe Solange es Menschen gibt (Roman), sowie
 dessen Verfilmung von 1934, siehe Imitation of Life (Film)
 dessen Verfilmung von 1959, siehe Solange es Menschen gibt
 einen Song der US-amerikanischen Band R.E.M., siehe Imitation of Life (Lied)
 einen Song aus dem Musikalbum Among the Living der Band Anthrax
 ein Album von Steve Beresford und Tristan Honsinger aus dem Jahr 1981